Schoolmeester (beroep), een ouderwets woord voor het beroep onderwijzer
Schoolmeester (vis), een tropische vissoort die baarsje als bijnaam heeft

Zie ook
De Schoolmeester, pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van der Linde
De Schoolmeester (Westzaan), een papiermolen in het Noord-Hollandse Westzaan in de gemeente Zaanstad